Населені пункти в Чехії:

 Глінско (Пршеров)
 Глінско (Хрудім)